Nepomukbrücke – benannt nach dem Heiligen Johannes Nepomuk, Schutzpatron von Reisenden und von Brücken – ist der Name folgender Brücken:

 In Belgien
 Nepomukbrücke (Brügge) in Brügge

 In Deutschland
 Baden-Württemberg
 Nepomukbrücke (Bad Krozingen) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Nepomukbrücke (Bruchsal) im Landkreis Karlsruhe
 Nepomukbrücke (Mulfingen) im Hohenlohekreis
 Nepomukbrücke (Sigmaringen) im Landkreis Sigmaringen
 Historische Nepomukbrücke in Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen
 Bayern
 Nepomukbrücke (Bogen) im Landkreis Straubing-Bogen
 Nepomukbrücke (Dießen) im Landkreis Landsberg am Lech
 Nepomukbrücke (Dormitz) im Landkreis Forchheim
 Nepomukbrücke (Pleinfeld) im  Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Nepomukbrücke (Weiler-Simmerberg) im Landkreis Lindau (Bodensee)
 Hessen
 Nepomukbrücke (Hadamar) im Landkreis Limburg-Weilburg, siehe Steinerne Brücke (Hadamar)
 Nordrhein-Westfalen
 Nepomukbrücke (Rheine) im Kreis Steinfurt
 Rheinland-Pfalz
 Nepomukbrücke (Rech) im Landkreis Ahrweiler, siehe Ahrbrücke (Rech)

 In Österreich
 Nepomukbrücke (Arnoldstein), im Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Nepomukbrücke (Eberstein), im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Nepomukbrücke (Maxglan), in Salzburg

 In der Schweiz
 Nepomukbrücke (Dornach) im Kanton Solothurn